Trentini ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Trentini (1878–1933), österreichischer Schriftsteller
 Caroline Trentini (* 1987), brasilianisches  Model
 Emma Trentini (1878–1959), US-amerikanische Sängerin italienischer Herkunft
 Enrico Trentini (um 1875–nach 1920), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Fabio Trentini (* 1968), Musikproduzent
 Mauro Trentini (* 1975), italienischer Radrennfahrer